

Sigle 
 Leveraged buyout – tipologia di acquisizione di una società

Codici 
 LBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lusambo (Repubblica Democratica del Congo)
 lbo – codice ISO 639-3 della lingua laven